Стопорный узел:
 Стопорный узел — узел, утолщающий трос, предотвращающий выскальзывание верёвки из отверстия, узла, блока
 Стопорный узел Эшли ( — «стопор устричника») — рыбацкий узел, который был изобретён Клиффордом Эшли в 1910 году
 Стопорный узел — схватывающий узел, применяемый в морском деле при выполнении различных работ на палубе судна, когда возникает необходимость задержать находящийся под натяжением трос

См. также 
 Стопор
 Стопор (устройство)